Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale Henrik Holm 6-3, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Henrik Holm (finale)
 Alex Antonitsch (quarti di finale)
 Vladimir Gabričidze (primo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)

 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Andres Võsand (primo turno)
 Marcos Ondruska (Campione)
 Thierry Guardiola (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1991